Erding bezeichnet:
 Erding, eine Große Kreisstadt in Bayern, Deutschland

Erding ist der Familienname folgender Personen:
 Hiasl Maier-Erding (1894–1933), deutscher Maler aus Erding
 Mevlut Erding bzw. Mevlüt Erdinç (* 1987), türkischer Fußballspieler